Сре́дняя — топоним.

Населённые пункты 
 Средняя — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района Вологодской области.
 Средняя — деревня в Артюшинском сельском поселении Белозерского района Вологодской области.
 Средняя — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Средняя — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Средняя — село в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.
 Средняя — деревня в Черемховском районе Иркутской области.
 Средняя — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.

Реки 
 Средняя (приток Боганиды) — в Красноярском крае
 Средняя (приток Волосты) — в Смоленской области
 Средняя (приток Драгоценной)
 Средняя (приток Енисея) — в Красноярском крае
 Средняя (приток Киевского Ёгана) — в Томской области
 Средняя (приток Косца) — в Томской области
 Средняя (приток Логовежи)
 Средняя (приток Умбы) — в Республике Коми
 Средняя (река, Сахалин)
 Средняя (река, впадает в Берингово море) — на Камчатке
 Средняя (река, впадает в Баренцево море) — в Мурманской области
 Средняя (река, впадает в Галичское озеро) — в Костромской области
 Средняя (приток Анабара) — в Якутии

Вершины 
 Средняя — гора, потухший вулкан на Камчатке

Бухты 
 Средняя — бухта в заливе Бабушкина
 Средняя — бухта в заливе Владимира
 Средняя — бухта в заливе Восток

См. также 
 Подводные лодки типа «Средняя»
 Средняя аллея
 Средняя улица
 Среднее
 Средний